SS17 oder SS 17 steht für:
 Strada Statale 17 dell'Appennino Abruzzese ed Appulo-Sannitico, Fernstraße in Italien, siehe Liste der Staatsstraßen in Italien

SS-17 steht für:
 USS Narwhal (SS-17), US-amerikanisches Unterseeboot, siehe Liste der U-Boote der United States Navy
SS-17 Spanker, sowjetische Interkontinentalrakete

SS17